Bătălia de pe Valea Jiului (1916) se poate referi la numele a două bătălii desfășurate pe Valea Jiului în campania anului 1916 din Primul Război Mondial:

 Prima bătălie de pe Valea Jiului (1916) - s-a desfășurat între între 10/23 - 16/29 octombrie 1916 și a avut ca rezultat zădărnicirea încercării Armatei 9 germane de forțare a Munților Carpați prin trecătorile Surduc și Vâlcan, în ea fiind angajate forțele Armatei 1 române și forțele Armatei 9 germane.
 A doua bătălie de pe Valea Jiului (1916) - s-a desfășurat între între 29 octombrie/11 noiembrie - 5/18 noiembrie 1916 și a avut ca rezultat străpungerea apărării forțelor române și forțarea Munților Carpați de către trupele Puterilor Centrale, prin trecătorile Surduc și Vâlcan, în ea fiind angajate forțele Armatei 1 române și forțele Armatei 9 germane.